Ubuntu se može odnositi na:
Ubuntu (ideologija), humanistička ideologija koja potiče iz Južne Afrike
Ubuntu (distribucija GNU/Linuksa), operativni sistem
Ubuntu (font), grupa kvalitetnih besplatnih fontova koje prvenstveno koristi Ubuntu Linux
Ubuntu Kola, piće
Ubuntu (Južna Afrika), mesto u Južnoj Africi